Pupelica je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu općine Šandrovac, Bjelovarsko-bilogorska županija.

Stanovništvo 

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 208 stanovnika te 65 obiteljskih kućanstava.

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Šandrovac